Квинби има више значења:
 Квинби (Вирџинија)
 Квинби (Јужна Каролина)